Medlánecké kopce 1 är en kulle i Tjeckien.   Den ligger i regionen Södra Mähren, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Prag. Toppen på Medlánecké kopce 1 är  meter över havet.

Terrängen runt Medlánecké kopce 1 är kuperad norrut, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Velká Baba,  meter över havet,  km norr om Medlánecké kopce 1. Runt Medlánecké kopce 1 är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Brno,  km sydost om Medlánecké kopce 1. Runt Medlánecké kopce 1 är det i huvudsak tätbebyggt. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Södra Mähren
Berg i Tjeckien 200 meter över havet eller högre